Финал Кубка Чехии по футболу 2013/2014 годов состоялся 17 мая 2014 года. Пражская «Спарта» оказалась сильнее в послематчевых пенальти со счётом 8:7 пльзеньской «Виктории» (основное и дополнительное время закончилось со счётом 1:1) и стала обладателем Кубка Чехии.

Путь к финалу

Финал

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на soccerway.com

2014
Чехия
Матчи ФК «Спарта» Прага
Матчи ФК «Виктория» Пльзень
События 17 мая
Май 2014 года
Спорт в Чехии в 2014 году
Спортивные соревнования в Праге